

Mythologie grecque 
 Clymène, l'Océanide, mère de Prométhée, Deucalion, Phaéton, etc., selon les traditions ;
 Clymène, la Néréide
 Clymène fille de Minyas, mère notamment d'Atalante ;
 Clymène fille de Catrée, mère de Palamède ;
 Clymène fille d'Égée, servante d'Hélène.

Littérature 
 Clymène est un des Contes de Jean de La Fontaine, 1671.
À Clymène est un poème des Fêtes Galantes de Paul Verlaine, 1869.

Biologie 
 Le dauphin clymène est une espèce de delphinidés.
Le Climène est un lépidoptère appartenant à la famille des Nymphalidae.

Astronomie 
 (104) Clymène est un astéroïde découvert par James Craig Watson en 1868.
 (356217) Clymène est un astéroïde.

Nautisme 
 Le Clymène est un voilier de type 12M IJ construit en 1924 par Camper Nicholson.

Sociétés 
 Clymène est un holding présidé par Liliane Bettencourt.

Voir aussi 
 

Homonymie mythologique